Зневага:

 Зневага — почуття презирства, відсутність поваги до кого-небудь.
 «Зневага» — фільм-драма 1963 року, екранізація оповідання італійського письменника Альберто Моравіа.

Примітки